Calayan bezeichnet:

eine Stadtgemeinde auf den Philippinen, siehe Calayan (Cagayan)
eine Insel, die zu dieser Stadtgemeinde gehört, siehe Calayan Island

weitere:
Calayan-Ralle (G. calayanensis), Vogel der auf den Babuyan-Inseln lebt